Чемпіонат Вірменії з футболу 2013—2014 — 22-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії. Титул чемпіона вперше здобув Бананц.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

  
 

Примітки: 
1. Клуб Пюнік взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубку Вірменії 2013—2014

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Вірменії на soccerway 

2013—2014
Вірменія
Вірменія